Carin steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Karin (Vorname) #Carin

Carin ist der Familienname folgender Personen:
 Jon Carin (* 1964), US-amerikanischer Musiker, Songwriter und Musikproduzent
 Philipp Draexler von Carin (1794–1874), österreichischer Beamter, Dichter und Kunstsammler

Siehe auch:
 Karin